Andrzej Koźmiński (ur. 1943) – profesor zarządzania
 Honorat Koźmiński (1829–1916) – kapucyn, założyciel wielu zgromadzeń zakonnych
 Jan Ksawery Koźmiński (znany również jako Jan Ksawery Poraj-Koźmiński) (1892-1940) – polski malarz i ilustrator.
 Karol Koźmiński (1888-1967) – polski pisarz
 Leon Koźmiński (1904–1993) – polski ekonomista
 Maciej Koźmiński herbu Poraj (zm. 1748), wojewoda kaliski, kasztelan kaliski, kasztelan poznański.
 Maciej Koźmiński herbu Poraj – kapitan sztabowy
 Marek Koźmiński (ur. 1971) – polski piłkarz, grający jako obrońca
 Stanisław Koźmiński
 Zbigniew Koźmiński – działacz piłkarski
 Koźmiński – popularna nazwa Akademii Leona Koźmińskiego

 Powiat koźmiński – powiat istniejący w latach 1887–1932 na terenie obecnego  województwa wielkopolskiego